Castelas ou Castellas est un toponyme français.

Il peut se rattacher à une motte castrale, comme c'est le cas pour le site de l'ancien château fort de Céret dans les Pyrénées-Orientales. Cependant, l’existence de ce toponyme ne peut suffire pour conclure à la présence d’une telle structure, puisqu’il peut être lié à un contexte antique, ou à une simple installation agricole.

Castellas peut également désigner :

 Denis Castellas, un artiste peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français né le 21 juillet 1951 à Marseille ;
 Jean-Antoine de Castellas, un homme politique français né le 8 juin 1735 et décédé le 10 février 1812 ;
 Gare de Saint-Joseph-le-Castellas, à Marseille ;
 Le Castellas, un sous-quartier de Marseille ;
 Réserve naturelle régionale de la Grotte du Castellas, une ancienne réserve naturelle volontaire située dans le département du Tarn ;

Articles connexes 

 Castella (page d'homonymie)
 Château du Castela ou Castellas (page d'homonymie)

 Régiment de Castellas (homonymie)

Notes 

Toponymie occitane
Homonymie